Андраде () — галісійська власна назва.

Особи 
 Андрадський дім — галісійський шляхетний рід
 Нуньо Фрейре де Андраде — магістр Ордену Христа.

Літератори 
 Маріу де Андраде — бразильський поет.

Політики 
 Жозе де Андраде — бразильський державний діяч.
 Ігнасіо Андраде — 36-й президент Венесуели (1898—1899).
 Хосе Мігель Пей-і-Андраде — 1-й президент Колумбії (1810—1811).

Спортсмени 
 Віктор Родрігес Андраде — уругвайський футболіст.
 Дарвін Андраде — колумбійський футболіст
 Дієго де Соуза Андраде — бразильський футболіст.
 Жорже Андраде — португальський футболіст.
 Жуан Паулу Андраде — португальський футболіст.
 Мішель Андраде — українська співачка.
 Хосе Леандро Андраде — уругвайський футболіст.
 Хосе Марія Рейна Андраде — гватемальський політик.

Топоніми

Бібліотека Маріу де Андраде

Андраде (парафія) — в Пуентедеуме, Галісія.